Вулиця Миколи Левитського (Київ)
 Вулиця Миколи Левитського (Кропивницький)